Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Scott Melville che hanno battuto in finale Nicolás Pereira e Pete Sampras 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Brian Garrow /  Brad Pearce (semifinali)

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Steve DeVries /  David Macpherson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1991
ATP Tour 1991